Гольцман Леонід Соломонович (* 14 червня 1937, Київ, Україна) — відомий українсько-ізраїльський музикант, гобоїст, педагог, соліст і концертмейстер.
 Гольцман Абрам Зиновійович (24 грудня 1894, Одеса — 5 вересня 1933, Москва) — радянський партійний, профспілковий і державний діяч.